Saragossa steht für:
 Saragossa, Stadt in Spanien
 Saragossa (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Provinz Saragossa, Provinz in Spanien
 Saragossa-Eröffnung, Schacheröffnung
 Saragossa Band, deutsche Popband

Siehe auch:
 Zaragoza
 Saragosa
 Sargasso Sea
 Sargassosee